Ekaterina Nikolaevna Gončarova – nobile russa
 Ljubov' Gončarova – cestista sovietica

Pagine correlate 
Gončarov
Natal'ja Gončarova